Chez Disney, le Team Disney Building désigne le bâtiment administratif principal de la société ou filiale. Il existe actuellement trois «Team Disney Building» :
 Team Disney Building à Burbank au sein du siège social de la Walt Disney Company.
 Team Disney Building à Anaheim au sein de Disneyland Resort.
 Team Disney Building en banlieue d'Orlando au sein du Walt Disney World Resort.

On peut aussi parler de Team Disney Building pour 
 le bâtiment principal de Walt Disney Imagineering à Glendale, Californie, nommé Team Disney WDI dans le complexe de Grand Central Creative Campus
 le principal bâtiment administratif de Disneyland Paris officiellement nommé Bâtiment A - Mickey Mouse, ouvert en 1991.
 le bâtiment administratif de Hong Kong Disneyland Resort officiellement nommé Team D, ouvert en 2005 et qui sert aussi de bureaux pour Walt Disney Imagineering et pour le les entretiens d'embauches.

Références 

Disney